Підрозділ окружного секретаріату Лахугала — підрозділ окружного секретаріату округу Ампара, Східна провінція, Шрі-Ланка. Складається з 12 Грама Ніладхарі.

Демографія

Джерела 
 Divisional Secretariats Portal 
 Basic Population Information on Ampara District 2007 

Підрозділи окружного секретаріату округу Ампара